San José de Barlovento peut désigner :

Toponymes

San José de Barlovento : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda ;
 San José de Barlovento : capitale de la paroisse civile de San José de Barlovento de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme